Чжен Цзє була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Джеймі Гемптон.

Агнешка Радванська виграла титул, у фіналі перемігши Яніну Вікмаєр з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувались

щасливий лузер 
  Грета Арн

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw
 Qualifying draw 

ASB Classic
2013